Heinrich II. Reuß ist der Name folgender Personen:
* Heinrich II. Reuß von Plauen (um 1289–1350), Vogt und Herr von Plauen, Herr zu Greiz

 Heinrich II. Reuß zu Obergreiz (1696–1722), Graf Reuß zu Obergreiz, siehe Heinrich II. (Reuß-Obergreiz)
 Heinrich II. Reuß zu Lobenstein (1702–1782), Graf Reuß zu Lobenstein, siehe Heinrich II. (Reuß-Lobenstein)
 Heinrich II. Reuß zu Köstritz (1803–1852), Fürst Reuß zu Köstritz